Pendleton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Pendleton (Engeland)
Pendleton (Indiana), VS
Pendleton (New York), VS
Pendleton (Oregon), VS
Pendleton (South Carolina), VS

zie ook: Pendleton County